Carry On (Supernatural)
 Carry On (álbum) - Chris Cornell
 Carry On (canção de Angra)
 Carry On (canção de Avenged Sevenfold)
 Carry On (canção de Fun)
 Carry On (canção de Donna Summer)